Орлеан — місто, регіон Центр-Долина Луари, департамент Луаре, Франція
 Орлеан — село, Благовіщенський район, Алтайський край, Росія

Див. також 
 Новий Орлеан
 Орлінз